Вьюно́к () — род трав и кустарников семейства .

Научное название рода происходит от  — «свёртываться», так как стебли многих видов рода завиваются вокруг других растений.
  
Вьюнками неправильно называют также виды рода  с вьющимися стеблями и , или  — сорное растение семейства .

Вероятно, самый распространённый вид — Вьюнок полевой, или «берёзка» () — злостный сорняк посевов.

Виды 

По информации базы данных The Plant List, род включает 75 действительных названий видов, статус ещё 836 названий не ясен:

Народные приметы 
 Цветки вьюнка закрываются — дождь близок, распускаются в пасмурную погоду — к солнечным дням.

В природе 
На вьюнке развиваются гусеницы бабочек Aedia funesta.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Лечебные свойства Вьюнка на сайте «Травушка» 

Вьюнковые
Лекарственные растения